Хитчингс () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1974) — британский писатель и критик, член жюри Театральной премии Evening Standard (2009—2012).
 Хитчингс, Джордж (1905—1998) — американский биохимик.

См. также